Alanis Morissette (1974-), chanteuse canadienne ;
 Albert Morissette (1901-1972), personnalité politique québécoise ;
 Alexis Morissette (1769-1814), meunier québécois ;
 Catherine Morissette (1979-), femme politique québécoise ;
 Claire Morissette (1950-2007), militante écologique québécoise ;
 David Morissette (1971-), joueur professionnel de hockey sur glace québécois ;
 Émilien Morissette (1927-1962), économiste et homme politique québécois ;
 Geneviève Morissette, auteure-compositrice-interprète québécoise ;
 Guillaume Morissette (1983-), auteur et poète québécois ;
 Joëlle Morissette (1989-), écrivaine québécoise ;
 Léo Morissette, militaire québécois ;
 Louis Morissette (1973-), humoriste québécois ;
 Luc Morissette (1942-), acteur québécois ;
 Maude Morissette (1984-), humoriste et auteure québécoise ;
 Pierre Morissette (1944-), ecclésiastique québécois ;
 Réginald Morissette, personnalité politique québécoise ;
 Stéphanie Morissette (1977-), artiste et plasticienne québécoise ;
  (1974-), musicien canadien ;

Patronyme québécois